Minderheitenrecht bezeichnet:

 im Gesellschaftsrecht: besondere Rechte von Minderheitsgesellschaftern (GmbH) und Minderheitsaktionären (AG);
 im Völkerrecht: das Anrecht ethnischer und nationaler Minderheiten auf Minderheitenschutz.

Siehe auch:
 Antidiskriminierungsgesetz